Транг () — провинция на юге Таиланда, расположена на западном побережье полуострова Малакка. Граничит с провинциями: Краби, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг и Сатун.

География 
Провинция расположена на побережье Андаманского моря, кроме материковой части включает в себя также 46 островов. Большая часть территории покрытая холмами, доля равнин незначительна. Две главные реки провинции: Транг и Палиан берут начало в горах Накхонситхаммарат. Береговая линия провинции составляет 119 км. Побережье славится множеством красивых островов, а восточные горные районы провинции — водопадами, пещерами и нетронутыми джунглями. На побережье и в горных долинах расположены плантации каучуконосов.

Климат

Административное деление 

Провинция делится на 10 районов (ампхе), которые в свою очередь, состоят из 87 подрайона (тамбон) и 697 поселений (мубан):

Ссылки 
 Official website (таи.)

Провинции Таиланда